Saint-Gorgon ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Gorgon (Morbihan), Département Morbihan
 Saint-Gorgon (Vosges), Département Vosges
 Saint-Gorgon-Main, Département Doubs